Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1977/1978  представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за один предыдущий сезон и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона.

Официальный рейтинг снукеристов на этот же сезон, но представлящий собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона выглядит следующим образом:

Топ-25

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера  

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1977 год в снукере
1978 год в снукере